Etta – nome proprio di persona femminile
Etta – rapper finlandese
Etta – città fantasma della contea di Pennington (Dakota del Sud)
Etta – comunità non incorporata della contea di Union (Mississippi)
Etta – comunità non incorporata della contea di Caroline (Virginia)